Sierning heißen folgende geographische Objekte:

 Sierning, Marktgemeinde im Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

Orte:
 Sierning (Gemeinde Puchberg), Ortsteil von Puchberg am Schneeberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Sierning (Gemeinde Bischofstetten), Ortschaft von Bischofstetten, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Sierning (Gemeinde Sierning), Hauptort der Marktgemeinde Sierning, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

Gewässer:
 Sierning (Pielach), linker Zufluss der Pielach bei Eibelsau, Gemeinde Haunoldstein, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Sierning (Schwarza), linker Zufluss der Schwarza in Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Siehe auch:
 Großsierning
 Sierningtal
 Sierningbach